Osoby:
 August Kapell – niemiecki polityk
 Otto Kapell – niemiecki polityk
 William Kapell – amerykański pianista

Inne:

 Kapell – pałac

Zobacz też:
 Capel
 Capell